В мертвецкой — альбом группы «Кооператив Ништяк», выпущенный в 2000 году.

Концепция альбома 

Альбом «В Мертвецкой» отличается от прошлых работ «Кооператива Ништяк» не только музыкальной составляющей, но и текстовой. В текстах песен прослеживается эскапический замысел, соседствующий с ироничным восприятием окружающего мира. Исторические персонажи, фигурирующие в песнях, представляются перед слушателем маргиналами, живущими пространством своего воображения, которые вынуждены преодолевать сопротивление экзистенциальной инерции. Альбом пытается показать слушателям, что крайности, бегство и одиночество — сознательно выбранная участь.

Список композиций 
 Глаза иного мира—2:27
 Протоколы арийских мудрецов—2:52
 Ожидание—0:42
 Марсианские хроники—2:59
 Идальго—1:32
 Геометрия—2:17
 Воплощение—2:55
 Декабристы—3:19
 Хрусталь—3:23
 Белый блюз—2:10
 Движения—1:58
 Армагеддон—3:00
 Арнольд Сергеевич Пушкин—1:40
 Психология бессознательного—3:06
 Дальше… — 2:21
 Вермеер—2:11
 Бруно—1:20
 Несколько зимних дней—2:08
 Пустота—2:13
 Необитаемое время—1:41
 Могила—3:24
 Ночь—1:36

Музыканты 
В выходных данных альбома указан следующий состав музыкантов:

 Кирилл Юрьевич — вокал;
 Александр Александрович — барабаны;
 Билли Престон — ионика;
 Гарри Бартон — маримба;
 Франсуа Куперен — клавесин;
 Рай Кудер — акустическая гитара;
 Би Би Кинг — электрогитара;
 Скотт Джоплин — рояль;
 Макс Роун — перкуссия;
 Джон Колтрейн — саксофон;
 Том Уэйтс — контрабас;
 Элла Фитцжеральд — бэк-вокал;
 Иннокентий Смоктуновский — жалейка.

На самом деле, за всеми этими именами скрываются Кирилл Рыбьяков и Александр Андрюшкин. Состав музыкантов был выбран в соответствии с общим эскапическим стилем, а в качестве аранжировок использован один лишь синтезатор.

Ссылки 
 Рецензия на альбом «В мертвецкой» в журнале «КонтрКультУр`а»
 Рецензия на альбом «В мертвецкой» в газете «МК в Тюмени»
 рецензия на альбом Михаила Вербицкого
 Рецензия на альбом Сергея Жарикова

Альбомы 2000 года
Альбомы группы «Кооператив Ништяк»
Альбомы психоделического рока